Dangel steht für:

 Automobiles Dangel, französischer Automobilhersteller

Personen:
 Arthur Dangel (* 1931), deutscher Komponist
Christoph Franz Dangel (1769–1841), deutscher Jurist und Politiker
 Lorenz Dangel (* 1977), deutscher Filmkomponist und Musiker
 Johann Adam Dangel (1785–1865), deutscher Schultheiß und Landtagsabgeordneter 
 Josef Dangel, deutscher Politiker (Zentrum) 
 Julie Dangel (* 1977), US-amerikanische Filmproduzentin
 Thomas von Dangel (1742–1808), deutsch-polnischer Unternehmer

Siehe auch:
 Dangl
 Dengeln
 Dangelsdorf